Чемпіонат Шотландії з футболу 1963—1964 — 67-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 21 серпня 1963 та фінішував 21 квітня 1964. Свій тридцять четвертий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation  

1964
Шотландія
Шотландія